Toto je seznam nejvýznamnějších hvězd v souhvězdí Andromedy seřazených sestupně podle svítivosti.

Související články 
 Seznamy hvězd podle souhvězdí

Andromeda